Sezóna 2006/2007 byla 14. ročníkem Slovnaft extraligy. Vítězem se stal tým HC Slovan Bratislava.

Základní části

Hráčské statistiky základní části

Kanadské bodování 
Toto je konečné pořadí hráčů podle dosažených bodů. Za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól hráč získal jeden bod.

|- align=center
|1.||René Školiak||HK 36 Skalica||53||20||50||70||97||8
|- align=center
|2.||Marek Uram||HC Slovan Bratislava||53||31||32||63||60||20
|- align=center
|3.||Tibor Melicharek||HK Dukla Trenčín||54||29||31||60||77||41
|- align=center
|4.||Filip Turek||HKm Zvolen||54||17||36||53||56||27
|- align=center
|5.||Arne Kroták||HK Aquacity ŠKP Poprad||51||26||23||49||46||26
|- align=center
|6.||Michal Beran||MHC Martin||53||18||30||48||60||28
|- align=center
|7.||Ľubomír Hurtaj||HC Slovan Bratislava||52||21||25||46||46||17
|- align=center
|8.||Juraj Faith||HC Košice||54||17||29||46||98||28
|- align=center
|9.||Andrej Kmec||HK Ardo Nitra||53||21||23||44||32||6
|- align=center
|10.||Gabriel Špilar||HC Košice||52||23||20||43||42||42
|}

Vyřazovací boje

První čtvrtfinále 
 HC Košice - HK 36 Skalica 6 : 1 ( 0 : 0 , 2 : 0 , 4 : 1 )
 HC Košice - HK 36 Skalica 1 : 2 na TS ( 0 : 0 , 0 : 1 , 1 : 0 - 0 : 0 - 0 : 1)
 HK 36 Skalica - HC Košice 1 : 4 ( 1 : 2 , 0 : 1 , 0 : 1 )
 HK 36 Skalica - HC Košice 4 : 5 po SN ( 1 : 2 , 1 : 2 , 2 : 0 - 0 : 0)
 HC Košice - HK 36 Skalica 5 : 1 ( 1 : 0 , 2 : 1 , 2 : 0 )
 Postupuje HC Košice na zápasy 4 : 1

Druhé čtvrtfinále 
 HKm Zvolen - HK Ardo Nitra 1 : 3 (0 : 1 , 0 : 0 , 1 : 2)
 HKm Zvolen - HK Ardo Nitra 2 : 3 na TS ( 0 : 0 , 2 : 1 , 0 : 1 - 0 : 0 - 0 : 1)
 HK Ardo Nitra - HKm Zvolen 3 : 7 (2 : 3 , 1 : 2 , 0 : 2)
 HK Ardo Nitra - HKm Zvolen 3 : 4 po SN ( 0 : 1 , 3 : 2 , 0 : 0 - 0 : 0)
 HKm Zvolen - HK Ardo Nitra 2 : 1 (0 : 1 , 1 : 0 , 1 : 0)
 HK Ardo Nitra - HKm Zvolen 2 : 3 (0 : 2 , 1 : 1 , 1 : 0)
 Postupuje HKm Zvolen na zápasy 4 : 2

Třetí čtvrtfinále 
 HC Slovan Bratislava - HK Aquacity ŠKP Poprad 1 : 4 ( 0 : 0 , 1 : 1 , 0 : 3 )
 HC Slovan Bratislava - HK Aquacity ŠKP Poprad 2 : 1 ( 1 : 1 , 1 : 0 , 0 : 0 )
 HK Aquacity ŠKP Poprad - HC Slovan Bratislava 3 : 1 ( 0 : 0 , 1 : 1 , 2 : 0 )
 HK Aquacity ŠKP Poprad - HC Slovan Bratislava 3 : 5 ( 1 : 1 , 1 : 3 , 1 : 1 )
 HC Slovan Bratislava - HK Aquacity ŠKP Poprad 3 : 0 ( 1 : 0 , 2 : 0 , 0 : 0 )
 HK Aquacity ŠKP Poprad - HC Slovan Bratislava 1 : 4 ( 1 : 0 , 0 : 1 , 0 : 3 )
Postupuje HC Slovan Bratislava na zápasy 4 : 2

Čtvrté čtvrtfinále 
 HK Dukla Trenčín - MHC Martin 4 : 2 (2 : 1 , 1 : 1 , 1 : 0)
 HK Dukla Trenčín - MHC Martin 6 : 2 (2 : 1 , 2 : 0 , 2 : 1)
 MHC Martin - HK Dukla Trenčín 2 : 3 (0 : 1 , 1 : 1 , 1 : 1)
 MHC Martin - HK Dukla Trenčín 2 : 3 (1 : 0 , 1 : 2 , 0 : 1)
 Postupuje HC Dukla Trenčín na zápasy 4 : 0

První semifinále 
 HC Košice - HK Dukla Trenčín 1 : 2 ( 0 : 1 , 1 : 1 , 0 : 0 )
 HC Košice - HK Dukla Trenčín 6 : 2 ( 2 : 1 , 3 : 1 , 1 : 0 )
 HK Dukla Trenčín - HC Košice 3 : 2 ( 3 : 2 , 0 : 0 , 0 : 0 )
 HK Dukla Trenčín - HC Košice 4 : 3 ( 4 : 0 , 0 : 1 , 0 : 2 )
 HC Košice - HK Dukla Trenčín 3 : 2 po SN ( 0 : 0 , 2 : 1 , 0 : 1 - 0:0 , 1:0 )
 HK Dukla Trenčín - HC Košice 4 : 2 ( 1 : 0 , 1 : 2 , 2 : 0 )
 Postupuje HC Dukla Trenčín na zápasy 4 : 2

Druhé semifinále 
 HKm Zvolen - HC Slovan Bratislava 0 : 4 (0 : 1 , 0 : 3 , 0 : 0)
 HKm Zvolen - HC Slovan Bratislava 1 : 3 (0 : 1 , 1 : 1 , 0 : 1)
 HC Slovan Bratislava - HKm Zvolen 10 : 1 (3 : 0 , 4 : 1 , 3 : 0)
 HC Slovan Bratislava - HKm Zvolen 3 : 1 (2 : 0 , 1 : 1 , 0 : 0)
Postupuje HC Slovan Bratislava na zápasy 4 : 0

Finále 

Celkový vítěz HC Slovan Bratislava 4 : 0 na zápasy nad HK Dukla Trenčín

All-Star-Team

Reference 

Slovnaft extraliga
Lední hokej v roce 2006
Lední hokej v roce 2007